Tradition kan avse följande:
 Tradition – det som lämnas vidare, som det kulturella och sociala arvet
 Tradition (juridik) – som syftar på att en sak fysiskt har överlämnats (traderats) till annan part
 Tradition AB – en affärskedja.

Se även
 Traditionsprincipen – en princip som tillämpas vid till exempel köp eller pantsättning av fysiskt objekt
 Traditionalism – förespråkande av traditionella regler, värderingar och sedvänjor